Christian Ravn kan henvise til flere personer:

 Christian Ravn (1844-1926) – dansk gårdejer og politiker
 Christian Ravn (1853-1911) – dansk gårdejer og politiker